Ulica Elektoralna est une rue située dans l'arrondissement de Śródmieście (centre-ville) à Varsovie, en Pologne.

Histoire

Tracé

Édifices remarquables

Sources 

Rue à Varsovie